Tom Cooper ist der Name folgender Personen:

* Tom Cooper (Radsportler) (1874–1906), US-amerikanischer Radsportler und Automobilrennfahrer
 Tom Cooper (Fußballspieler) (1904–1940), englischer Fußballspieler 
 Tom Cooper (Autor) (* 1970), österreichischer Journalist und Autor
 Tom Cooper (Cricketspieler) (* 1986), niederländisch-australischer Cricketspieler
 Tom Cooper (Rugbyspieler) (* 1987), englischer Rugbyspieler

Siehe auch:
 Thomas Cooper
 Tommy Cooper (1921–1984), britischer Comedian und Magier